Далидо́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 
 Далидович, Анатолий Владимирович (род. 1956) — советский пловец в ластах.

См. также 
 Долидович